Хотовицкий — украинская фамилия

 Хотовицкий, Александр Александрович (1872—1937) — протопресвитер Русской православной церкви. Канонизирован.
 Алипий (Хотовицкий) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Винницкий и Брацлавский.
 Хотовицкий, Степан Фомич (1796—1885) — врач, основоположник русской педиатрии